En théorie de la régulation, cybernétique, théorie des systèmes : Rétroaction
En droit :
 Rétroactivité
Rétroactivité en droit français